Infantka Beatrice z Coimbry (1435–1462) byla páté dítě infanta Petra, vévody z Coimbry, a Isabely Urgellské.

Po bitvě u Alfarrobeiry, kde byla armáda jejího otce poražena portugalskou královskou armádou, opustila zemi a uchýlila se do Burgundska pod ochranu své tety, Isabely Portugalské, která se provdala za vévodu Filipa III. Dobrého.

V roce 1453 se Beatrice provdala za Adolfa Klévského, pána z Ravensteinu, synovce vévody Filipa III. Dobrého. Měli potomky:

 Filip Klévský (1456—1528)
 Luisa (1457—1458)

Zemřela pravděpodobně na otravu v roce 1462 v Bruggách.

Předkové

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

 Genealogické informace o infantce Beatrice z Coimbry (v portugalštině)

Avizové
Portugalské infantky
Ženy
Narození v roce 1435
Úmrtí v roce 1462